Nikita Pivcakin (Никита Васильевич Пивцакин;* 23. července 1991 v Omsku) je ruský hokejový obránce.

Hráčská kariéra 
S hokejem začínal v roce 1997 za klub Avangard Omsk. První zápas v Ruské mládežnické lize odehrál 9. listopadu 2008 proti klubu Amur Chabarovsk. V roce 2009 byl pozván do ruské reprezentace osmnáctiletých, v mistrovství světa získali stříbrné medaile. V létě byl draftován do CHL ligy klubem Cape Breton Screaming Eagles celkově z prvního kola a 49. místa. Do nadcházející sezóny hrával již za klub Omskije Jastreby a v nově založené juniorské lize mládežnické hokejové lize (MHL). V průběhu ročníku hrával častěji v seniorském týmu Avangard Omsk hrající v KHL. Za reprezentační juniorský tým odehrál mistrovství světa v roce 2010 a 2011, ve 2011 se stali mistři světa juniorů. Od sezóny 2012/13 je stálí člen klub Avangard Omsk.

Ocenění a úspěchy 
 2014 NC - Nejlepší obránce
 2014 NC - Nejproduktivnější obránce

Prvenství 
 Debut v KHL - 29. listopadu 2008 (Avangard Omsk proti Amur Chabarovsk)
 První asistence v KHL - 2. listopadu 2010 (Barys Astana proti Avangard Omsk)
 První gól v KHL - 13. března 2011 (Metallurg Magnitogorsk proti Avangard Omsk, brankáři Georgij Gelašvili)

Klubová statistika 

|-
| 2008/2009
| Avangard Omsk
| KHL
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009/2010
| Omskije Jastreby
| MHL
|4
|0
|0
|0
|0
|6
|1
|1
|2
|6
|-
| 2009/2010
| Avangard Omsk
| KHL
|19
|0
|0
|0
|2
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2010/2011
| Avangard Omsk
| KHL
|33
|0
|5
|5
|20
|11
|1
|0
|1
|2
|-
| 2010/2011
| Omskije Jastreby
| MHL
|4
|1
|2
|3
|6
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2011/2012
| Avangard Omsk
| KHL
|43
|1
|5
|6
|30
|15
|3
|1
|4
|2
|-
| 2011/2012
| Omskije Jastreby
| MHL
|8
|0
|3
|3
|6
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2012/2013
| Avangard Omsk
| KHL
| 52
| 2
| 8
| 10
| 33
| 12
| 0
| 1
| 1
| 10
|-
| 2013/2014
| Avangard Omsk
| KHL
| 54
| 2
| 8
| 10
| 28
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2014/2015
| Avangard Omsk
| KHL
| 51
| 4
| 9
| 13
| 12
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2015/2016
| HC CSKA Moskva
| KHL
| 20
| 0
| 1
| 1
| 27
| 14
| 0
| 2
| 2
| 4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2016/2017
| HC CSKA Moskva
| KHL
| 41
| 4
| 8
| 12
| 27
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| 2017/2018
| HC CSKA Moskva
| KHL
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/2018
| Metallurg Magnitogorsk
| KHL
| 45
| 9
| 12
| 21
| 26
| 11
| 0
| 0
| 0
| 4
|-
|2018/2019||Avangard Omsk||KHL||38||4||3||7||29||19||1||2||3||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2019/2020||Avangard Omsk||KHL||22||1||2||3||29||—||—||—||—||—
|-
|2019/2020||Metallurg Magnitogorsk||KHL||16||1||4||5||8||4||0||3||3||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2020/2021||HK Spartak Moskva||KHL|| || || || || || || || || ||
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v KHL
!449!!29!!65!!94!!285!!90!!5!!9!!14!!22
|}

Reprezentace 

|-
| 2007
| Rusko 17
| WHC-17
|5
|0
|1
|1
|4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009
| Rusko 18
| MS-18
|7
|0
|1
|1
|10
|-
| 2010
| Rusko 20
| MSJ
|6
|0
|1
|1
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2011
| Rusko 20
| MSJ
|7
|0
|1
|1
|2
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v MSJ
! 13 !! 0 !! 2 !! 2 !! 4
|}

Externí odkazy 
 
 
 
 

Narození 23. července
Narození v roce 1991
Narození v Omsku
Žijící lidé
Aktivní lední hokejisté
Ruští lední hokejisté
Ruští hokejoví obránci
Hokejisté KHL
Mistři světa juniorů v ledním hokeji
Muži